Silex henviser til forskellige arter af formalede sten.

Silex kan også henvise til:
 Silex (Indiana), et kommunefrit område i Indiana, USA
 Silex (Missouri), en landsby i Lincoln County, Missouri, USA
 Silex (framework), et mikro-webapplikationsframework skrevet i PHP
 Silex (CMS), et frit, open source HTML-websideudviklingsprogram
 SILEX-processen, en lasersepareringsteknik til uraniumberigelse
 Proctor Silex, en virksomhed, der producerede vakuumkaffemaskiner og andre mindre apparater